Karl Bopp kan syfta på:

* Karl Bopp (1877–1934), tysk matematikhistoriker
 Karl Bopp (född 1953), tysk romersk-katolsk teolog